

Nomi di persona
Jon Heder (1977 – vivente), attore statunitense
Héder, stirpe nobiliare ungherese

Altro
Heder, una scuola ebraica
Heder, un fiume tedesco